Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1975 se dispute du 6 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Linda Mottram.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 1975 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1975
Auckland
1975 en Nouvelle-Zélande
Tennis en janvier 1975